

Sigle 
 Social Democratic Party  – Partito Social Democratico (Regno Unito) 
 Sosialidemokraattinen Puolue  – Partito Socialdemocratico Finlandese
 Socijaldemokratska Partija  – Partito Socialdemocratico di Croazia
 Socijaldemokratska Partija  – Partito Socialdemocratico di Bosnia ed Erzegovina
 Socijaldemokratska Partija –  Partito Socialdemocratico del Montenegro
 Sockets Direct Protocol  – protocollo di livello di sessione
 Session Description Protocol  – protocollo di rete
 servizio dipendenze patologiche
Semidefinite Programming - Programmazione semidefinita

Codici 
 SDP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sand Point (Alaska) (Stati Uniti)

Religione 
 S.D.P. – Serve della Divina Provvidenza
 S.d.P. – Missionari Servi dei Poveri
 S.d.P. – Suore Serve dei Poveri (Bocconiste)
 S.d.P. – Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena
 S.d.P. – Suore della Provvidenza di San Gaetano da Thiene